Суфриер, Суфрьер () — стратовулкан на острове Бас-Тер. Также известен как Гран-Суфрьер (Большой выход серы).

Высота над уровнем моря — 1467 м. Это не только высшая точка департамента Гваделупа, но и всех Малых Антильских островов.

Суфриер проявляет свою активность в отличие от других вулканов острова. Последнее извержение зафиксировано в 1977 году. Несмотря на это, у его подножия построен город Бас-Тер.

Склоны покрыты тропическими лесами, которые страдают после каждого извержения вулкана.

Среди туристов популярен подъём на вершину Суфриера.

Из истории 
28 мая 1802 года в местечке Матуба на склонах Суфриера, после поражения начатого ими восстания против рабства, совершили массовое самоубийство полковник Луи Дельгрес и другие восставшие.

См. также 
 Катастрофа Boeing 707 на вулкане Суфриер

Примечания

Литература 
 

Активные вулканы
Стратовулканы
Вулканы Франции
География Гваделупы